MEX eller Mex kan syfta på: 

 MEX – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Mexiko
 MEX – landskod i ISO 3166-1 för Mexiko
 MEX – IATA:s kod för Mexiko Citys internationella flygplats

Geografi

Schweiz 

 Mex, Vaud, ort och kommun, 
 Mex, Valais, ort,